

Посев

Посев игроков 

 1 Рейтинг учтён на 23 Сентября 2019.

Особая категория игроков

1. Теннисисты, получившие приглашение на турнир (WC) 
  Таро Даниэль
  Го Соэда
  Юити Сугита

2. Теннисисты, получившие специальный допуск 
  Ллойд Харрис

3. Теннисисты, победители квалификации к турниру 
  Пабло Андухар
  Ясутака Утияма
  Джон Миллман
  Алексей Попырин

4. Теннисисты, счастливые участники потерпевшие поражение в финале квалификации

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
Официальный сайт турнира

Япония
Теннис
Сентябрь 2019 года
Октябрь 2019 года